Schmitzhof steht für:
 Schmitzhof, Baudenkmal in der Gemeinde Wachtberg im Rhein-Sieg-Kreis in Nordrhein-Westfalen, siehe Liste der Baudenkmäler in Wachtberg
 Schmitzhöfe, Wohnplatz der Stadt Linz am Rhein im Landkreis Neuwied in Rheinland-Pfalz